Красносéльский — разъезд, расположенный в Кировском регионе Горьковской железной дороги на участке Киров — Пермь. Находится в слободе Кокуй города Кирова. Назван по селу Красному (ныне слобода Село Красное), находящемуся в 1 км от станции.

На раздельном пункте производится посадка/высадка пассажиров пригородных электропоездов. Поезда дальнего и местного следования не останавливаются. Грузовая и коммерческая работа не выполняется. Разъезд поперечного типа, используется для обгона и скрещения поездов. Присутствует кирпичный пост электрической централизации, объединённый с жилым зданием.

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Кирова
Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировской области